Le tournoi des As en basket-ball.
 Le tournoi des As en kayak-polo.
 Le Tournoi des as, une émission de télévision concernant le poker.